Som olympiske sportsgrene har et stort antal sportsgrene gennem årene været repræsenteret ved de olympiske lege. Kun fem sportsgrene har været på programmet ved alle sommer-OL: atletik, cykling, fægtning, gymnastik og svømning. Ved vinter-OL har ishockey, skiløb og skøjteløb været en del af alle de afholdte lege.

Pr. 2009 er der 26 sportsgrene med 36 discipliner på programmet ved sommer-OL, der omfatter i alt ca. 300 konkurrencer, mens de olympiske vinterlege består af 7 sportsgrene med 15 discipliner og ca. 80 konkurrencer. Antallet af konkurrencer varierer en smule fra det ene OL til det næste.

Sportsgrene, discipliner og konkurrencer 

Den Internationale Olympiske Komite (IOC) skelner mellem sportsgrene og discipliner. I IOC's terminologi er en sportsgren (eller en gruppe af discipliner) repræsenteret af ét internationalt specialforbund, f.eks. styres sportsgrenen håndbold af International Handball Federation, mens svømning, udspring, synkronsvømning og vandpolo alle styres af forbundet FINA og derfor ikke betragtes som selvstændige sportsgrene men discipliner under sportsgrenen vandsport. På samme måde anses skøjteløb, der styres af International Skating Union, som en sportsgren ved de olympiske vinterlege, der består af tre discipliner: kunstskøjteløb, hurtigløb på skøjter og short track.

Ændringer 

En sportsgren eller disciplin bliver optaget på det olympiske program, hvis IOC beslutter, at det er almindeligt udbredt i verden, dvs. antallet af lande som dyrker sportsgrenen anses for en rettesnor for sportsgrenens udbredelse. IOC optager imidlertid ikke motorsportsgrene på det olympiske program, selvom motorbådssejlads tidligere har været på programmet.

Ved tidligere olympiske lege blev der konkurreret i sportsgrene, der ikke længere er på det olympiske program, f.eks. polo og tovtrækning. Disse sportsgrene blev taget af programmet, enten på grund af mangel på interesse for sportsgrenen, eller fordi den manglede et internationalt specialforbund til at administrere sig. Bueskydning og tennis er eksempler på sportsgrene, som var på OL-programmet ved nogle af de første lege, men som senere blev taget af programmet af IOC, og som formåede at blive genoptaget på det olympiske program (bueskydning i 1972 og tennis i 1988).

De seneste programændringer skete den 11. juli 2005, da IOC stemte for at tage baseball og softball af det olympiske program for sommer-OL 2012, samt i 2009, hvor IOC besluttede at tilføje golf og 7-mands rugby til programmet fra og med sommer-OL 2016.

Olympiske program 

En sportsgren kan blive optaget på OL-programmet ved fremtidige lege, hvis det bliver anbefalet af IOC's programkommision og efterfølgende godkendt ved en afstemning i IOC. Typisk bliver en sportsgren først optaget på det olympiske program som demonstrationssportsgren, inden den blev optaget på det olympiske program.

En sportsgrens internationale specialforbund er ansvarlig for at sikre, at aktiveiteterne inden for den pågældende sportsgren følger det olympiske charter, og når sportsgrenen bliver optaget af IOC får det pågældende specialforbund status som "olympisk specialforbund". Sportsgrene, som ikke er en del af de olympiske lege, bliver ofte optaget på programmet ved World Games.

Nedenstående sportsgrene er optaget af Den Internationale Olympiske Komite, men indgår ikke som en del af det olympiske program:

Sommer-OL

Nuværende sportsgrene 

De følgende sportsgrene (eller discipliner) udgør pr. 2016 det olympiske program ved de olympiske sommerlege. Tallene i de respektive celler indikerer antallet af konkurrencer ved de enkelte lege. En prik (•) angiver at sportsgrenen var på programmet som demonstrationssport. Fem af de 28 sportsgrene består af flere forskellige discipliner. Discipliner fra samme sportsgren er grupperet under samme farve.

Tidligere sportsgrene 
 Baseball (1992-2008, demonstreret 1912, 1936, 1952, 1956, 1964, 1984, 1988)
 Cricket (1900)
 Ishockey (1920, siden 1924 afholdt ved vinter-OL)
 Kroket (1900)
 Kunstskøjteløb (1908, 1920, siden 1924 afholdt ved vinter-OL)
 Lacrosse (1904-1908, demonstreret 1928, 1932, 1948)
 Motorbådssejlads (1908, demonstreret 1900)
 Pelota (1900, demonstreret 1924, 1968, 1992)
 Polo (1900, 1908, 1920-1924, 1936)
 Racketball (1908)
 Real tennis (jeu de paume) (1908, demonstreret 1900, 1924)
 Rugby (1900, 1908, 1920-1924, demonstreret 2000), 2016
 Softball (1996-2008)
 Tovtrækning (1900-1920)

Demonstrationssportsgrene 
Sportsgrene, der tidligere er afholdt som demonstrationssportsgren, men som ikke har opnået olympiske status:
 Amerikansk fodbold (1904, 1932)
 Australsk fodbold (1956)
 Ballonflyvning (1900)
 Bowls (1900)
 Kendo, den moderne form for Kendo (1964)
 Kurvebold (1928)
 Livredning (1900)
 Longue-Paume (1900)
 Motorsport (1900)
 Pelota (1968, 1992)
 Roque (1904)
 Rulleskøjtehockey (1992)
 Skak (2000)
 Svæveflyvning (1936)
 Vandski (1972)

Olympiske vinterlege 

Før afholdelse af de første olympiske vinterlege i 1924, blev der konkurreret i kunstskøjteløb og ishockey ved sommer-OL. Disse to sportsgrene blev introduceret ved de olympiske lege i henholdsvis 1908 og 1920, med de blev flyttet til vinterlegene allerede ved den første udgave af disse. Den "Internationale Vintersportsuge", som senere blev omdøbt til "I Olympiske Vinterlege" og med tilbagevirkende kraft optaget af IOC, bestod af ni sportsgrene. Antallet af sportsgrene ved vinterlegene er nu syv, og antallet af discipliner er femten.

En sportsgren eller disciplin skal være almideligt udbredt i 25 lande på tre kontineter for at kunne blive optaget på det olympiske program for de olympiske vinterlege.

Nuværende program 
De følgende sportsgrene og discipliner udgør det nuværende olympiske program for de olympiske vinterlege. Tallene i de enkelte celler angiver antallet af konkurrencer ved de enkelte lege. De blå kolonner symboliserer de sommerlege, hvor der blev afholdt konkurrencer i nuværende vintersportsgrene, en prik (•) indikerer at sportsgrenen blev afholdt som demonstrationssport.

Tre ud af de syv sportsgrene er opdelt i flere discipliner, og i de tilfælde er disciplinerne grupperet under samme farve.

Tidligere sportsgrene 
Militærpatrulje, der blev afviklet som konkurrence ved de første olympiske vinterlege i 1924, og som sidenhen var på programmet som demonstrationssport i 1928, 1936 og 1948, regnes i dag ind under skiskydning.

Demonstrationssportsgrene 
Otte sportsgrene er blevet afholdt som demonstrationssportsgrene, men de er aldrig blevet en del af det programmet ved de olympiske vinterlege.

Se også 
 Sportsgren
 Olympiade
 Sommer-OL
 Vinter-OL

Noter og referencer 

 
Lister relateret til sport